El término Thou Shalt Not Kill puede hacer referencia a:

 Thou Shalt Not Kill, película de 1913 protagonizada por Julia Swayne Gordon.
 Thou Shalt Not Kill, película de 1982 protagonizada por Lane Smith.
 Thou Shalt Not Kill... Except, película de 1985 dirigida por Josh Becker.
 Thou Shalt Not Kill, primer episodio de la serie Spooks.